Lahar kan syfta på följande:
 Lahar, en typ av slamström eller lerlavin

Geografi

Indien 

 Lahār, ort, Madhya Pradesh, Bhind,

Indonesien 

 Desa Lahar, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar